Le mot drame  vient du latin , issu du grec δράμα qui signifie « pièce de théâtre ». Il n'a donc pas, à l'origine, le sens « tragique » avec lequel on l'associe aujourd'hui.
 À l'origine, le terme drame désigne toute pièce de théâtre. Le drame peut alors désigner indifféremment le drame historique, le drame bourgeois, ou encore le drame romantique.
 Par extension, le drame est également un genre cinématographique et la dramatique une émission de radio ou de télévision de caractère théâtral.
 Au sens figuré, un « drame » est un événement tragique (catastrophe naturelle ou industrielle, attentat).

Voir aussi